Людми́ла Но́викова:
 Новикова, Людмила Алексеевна (1901—1977) — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент АМН СССР
 Новикова, Людмила Ивановна (1921—2004) — академик АПН СССР.
 Новикова, Людмила Михайловна (более известна как: Атмажитова; 1936—1999) — Герой Социалистического Труда.